Это — список самых ярких звёзд в созвездии Щита. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Щит (созвездие)
Щит